Tatoi kan syfta på:
 Tatoi (palats), tidigare grekiska kungafamiljens sommarresidens utanför Aten
 Tatoi Airport, en flygplats i Grekland